Tarsiger  — род воробьиных птиц из семейства мухоловковых. Маленькие насекомоядные птицы с яркой окраской оперения. Ареал охватывает Азию, один вид обитает в северо-восточной Европе, четыре из шести видов распространены в китайско-гималайской горной системе.

Виды
  Hodgson, 1845
  (Pallas, 1773)
  (Blyth, 1847)
  (Vieillot, 1817)
  (Ogilvie-Grant, 1906)

Примечания 

 

Роды птиц